Sannicandresi – abitanti di San Nicandro Garganico
Sannicandresi – abitanti di Sannicandro di Bari